Andrzej Kryński (ur. 1931) – polski szermierz
 Andrzej Kryński (ur. 1986) – polski unihokeista
 Andrzej Kryński (ur. 1989) – polski piłkarz ręczny